Blood of Heroes () — многопользовательская компьютерная игра, с видом от третьего лица, разрабатываемая и издаваемая компанией Vizor Games. В Blood of Heroes игроки вступают в PvP-бои на холодном оружии, управляя персонажами-воинами, действие разворачивается в средневековом сеттинге. Анонс закрытого бета-теста  для ПК состоялся 28 апреля 2021 года, далее игра перешла на стадию открытых тестов. Также весной 2022 года был проведён закрытый тест Blood of Heroes на PlayStation, однако 13 мая 2022 года разработчики объявили о прекращении работы над проектом.

Игровой процесс 
Атмосфера игры вдохновлена скандинавскими легендами и мифами эпохи Средневековья. Дуэльные и групповые PvP-бои на холодном оружии и с использованием магии разворачиваются на различных аренах посмертного мира. С начала закрытого тестирования  (май 2021 года) в игре доступны шесть героев. В рамках анонса ЗБТ игрокам были показаны видеопрезентации трёх из них: Мерквега, Ворги и Ратхи. Геймдиректор Дмитрий Воронов так рассказывает про идею и персонажей Blood of Heroes:

Разработка 
Blood of Heroes является первым проектом Vizor Games в жанре dark fantasy. Игра создаётся на движке Unreal Engine 4. 4 мая 2021 года стартовало закрытое бета-тестирование для ПК, однако разработчики анонсировали, что в будущем Blood of Heroes также будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One. Игра вышла на этап беты с поддержкой русского, английского, немецкого, французского, польского, испанского и итальянского языков. 27 апреля на YouTube-канале проекта был выпущен первый геймплейный ролик Blood of Heroes. К сожалению, разработчики были вынуждены остановить развитие проекта в консольном направлении после закрытого теста на PlayStation. Анализ данных тестов показал, что проект не сумел добиться ожидаемых результатов и не получил достаточной популярности среди игроков. 27 мая 2022 года игра Blood of Heroes была отключена от оперирования без выхода в релиз. 

Гейм-директор Blood of Heroes Дмитрий Воронов в своём видеообращении, опубликованном на официальном YouTube-канале проекта, сообщил, что разработчики продолжат работу над новыми играми для ПК и консолей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Компьютерные игры по алфавиту
Многопользовательские онлайн-игры
Компьютерные игры, разработанные в Белоруссии
Игры для Windows
Игры для Xbox One
Игры для PlayStation 5
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox Series X/S
Игры на движке Unreal Engine
Компьютерные игры 2021 года
Soulslike